Дейтш () может означать:

 Дейтш, Генрих (Heinrich Deutsch; 1819—1889) — венгерский педагог и писатель.
 Дейтш, Готтгард (1859—1921) — американский раввин, историк, писатель и энциклопедист моравского происхождения.

См. также 
 Дойч | Дейч

Примечания